Тудор Владимиреску има више значења:

 Тудор Владимиреску
 Тудор Владимиреску (Аврамени), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Тудор Владимиреску (Албешти), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Тудор Владимиреску (Браила), насеље у округу Браила у Румунији
 Тудор Владимиреску (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Тудор Владимиреску (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Тудор Владимиреску (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији
 Тудор Владимиреску (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Тудор Владимиреску (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Тудор Владимиреску (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Тудор Владимиреску (Тулћа), насеље у округу Тулћа у Румунији
 Општина Тудор Владимиреску (Браила), општина у округу Браила у Румунији
 Општина Тудор Владимиреску (Галац), општина у округу Галац у Румунији